Okręty US Navy o nazwie USS  "Duluth":
 Pierwszy  był krążownikiem lekkim. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi  był okrętem desantowym. W służbie w latach 1966-2005.

Duluth